«Европе́йские антикапиталисти́ческие ле́вые», ЕАКЛ — неформальная сеть европейских ультралевых организаций. Объединение было учреждено на конференции в Лиссабоне (Португалия) в марте 2000 года. Наиболее активно было в 2000—2006 годах. Начиная с 2008 года вновь проводятся регулярные конференции.

Идеологические принципы 
ЕАКЛ выступают против единой капиталистической Европы. Все участники объединения единогласно выступили против принятия Европейской конституции (Constitutional Treaty for the EU). Критика институтов Евросоюза проходит через все официальные заявления и декларации «Европейских антикапиталистических левых». В коммюнике, выпущенном по окончании второй конференции ЕАКЛ, проходившей в Париже в декабре 2000 года, говорилось:

«Мы, антикапиталистические партии и движения в Европе, боремся против институтов и политики Европейского союза. Мы боремся за другую Европу — социальную, демократическую, мирную и базирующуюся на рабочей солидарности, — за демократическое социалистическое общество. Мы боремся за радикальное изменение политики, перспективы и общества. Мы боремся за немедленное прекращение работы автократических механизмов Совета министров и постоянных Межправительственных конференций».

История объединения 
Первая встреча ЕАКЛ прошла в Лиссабоне в марте 2000 года. В ней принимали участие представители Шотландской социалистической партии, португальского Левого блока, Красно-зелёной коалиции из Дании, французской Революционной коммунистической лиги, норвежского Красного избирательного альянса, турецкой Партии свободы и солидарности и организация «Альтернативное пространство» из Испании.

На следующей конференции, проходившей в Париже в декабре 2000 года, к объединению присоединились Социалистический альянс (предшественник коалиции «Респект»), Социалистическая рабочая партия (Британия), «Zutik» (Страна Басков), «Солидарность» (Швейцария), «Левые» (Люксембург) и другие. Начиная с конференции в Брюсселе в декабре 2001 года в работе ЕАКЛ стала принимать участие итальянская Партия коммунистического возрождения.

Конференция ЕАКЛ в Копенгагене в декабре 2002 года проходила в период подготовки к войне в Ираке, о чём говорилось, среди прочего, в составленной радикальными левыми декларации. 6-я конференция ЕАКЛ в Афинах, 9—10 июня 2003 года, проходила уже в период военных действий в Ираке. Этому была посвящена резолюция, принятая участникам конференции, осуждавшая Соединённые Штаты Америки и НАТО.

Противодействие принятию Европейской конституции стало одной из основных тем проходивших конференций антикапиталистических левых Европы в Брюсселе и в Амстердаме в апреле и декабре 2004 года и Лондоне в ноябре 2005 года. на первых двух встречах были выработаны документы, в которых немало места уделялось критике конституции, предлагавшейся для ратификации во всех странах Евросоюза. Она определялась как антидемократическая и посягающая на основные социальные завоевания предшествующих лет.

Лондонская конференция 2005 года проходила уже после первых голосований по проекту Евроконституции. На референдумах во Франции (29 мая 2005) и Нидерландах (1 июня 2005) проект был отвергнут большинство голосов. В итоговом документе конференции ЕАКЛ, принятом 28 ноября, говорилось: «Результаты французского и голландского референдумов по Европейской конституции нанесли серьёзный удар неолиберальному проекту Европейского союза. Проект конституции ЕС умер, а сам ЕС в настоящее время находится в кризисе легитимности. Конституционный договор являлся итогом неолиберальной повестки дня, отстаиваемой как правоцентристскими, так и левоцентристскими европейскими правительствами».

Участие в выборах в Европарламент (2009) 
В июне 2009 года в выборах в Европарламент приняли участие несколько партий и объединений, близких к ЕАКЛ. Наилучшего результата добился португальский Левый блок, получивший 10,73 % голосов и 3 места в Европарламенте. Также неплохой результат показала ирландская Социалистическая партия — 2,73 % и 1 место. В Европарламент прошли член Красно-зелёной коалиции Серен Сендергаард, баллотировавшийся от Народного движения против ЕС и являвшийся депутатом с 2007 года, и лидер ирландской Соцпартии Джо Хиггинс.

Для некоторых организаций это были первые выборы в Европарламент. Французская Новая антикапиталистическая партия (НПА) получила 4,9 % голосов и не провела в парламент ни одного своего кандидата. Тем не менее, результат НПА оказался лучше результата Революционной коммунистической лиги и Рабочей борьбы, выставивших на выборах 2004 года единый список и получивших около 2,6 % голосов. Польская партия труда получила 1,95 % голосов, «Антикапиталистические левые» в Испании,     «Рабочая инициатива» (один из организаторов — Социалистическая партия) в Швеции, бельгийская Революционная коммунистическая лига/Социалистическая рабочая партия и Шотландская социалистическая партия — менее 1 %.

Конференции «Европейских антикапиталистических левых» 
 2000, март — Лиссабон (Португалия)
 2000, 4—5 декабря — Париж (Франция)
 2001, 12—13 декабря — Брюссель (Бельгия)
 2002, 18—19 июня — Мадрид (Испания)
 2002, 9—10 декабря — Копенгаген (Дания)
 2003, 9—10 июня — Афины (Греция)
 2003, 10—11 ноября — Париж (Франция)
 2004, апрель — Брюссель (Бельгия)
 2004, декабрь — Амстердам (Нидерланды)
 2005, 26—27 ноября — Лондон (Великобритания)
 2006, 20—21 мая — Сен-Дени (Франция)
 2007, 17—18 ноября — Лиссабон (Португалия)
 2008, 18 сентября — Мальмё (Швеция)
 2008, декабрь — Париж (Франция)
 2009, апрель — Страсбург (Франция)

Участники объединения 
В объединении отсутствует четкая структура организаций-членов и организаций-наблюдателей. Статус участников может варьироваться в зависимости от степени участия в регулярно проходящих конференциях. В различном качестве в работе «Европейских антикапиталистических левых» принимали участие леворадикальные политические организации из многих стран Европы, в том числе:

 : Революционная коммунистическая лига/Социалистическая рабочая партия — активный участник с Парижской конференции 2008 года.
 
 : Шотландская социалистическая партия — активный участник в 2000—2006 годах.
  и : Социалистическая рабочая партия — активный участник с парижской конференции 2000 года.
  и : Социалистическая партия — активный участник на конференциях в Париже и Брюсселе 2000 и 2001 годов, затем на конференциях в Париже, Брюсселе и Амстердаме в 2003—2004 и вновь с Парижской конференции 2008 года; участник в качестве наблюдателя на афинской конференции 2003 года.
  и : Социалистический альянс — активный участник с парижской конференции в 2000—2003 годах.
  и : Коалиция «Респект» — активный участник в 2004—2006 годах.
 : Германская коммунистическая партия — принимала активное участие в конференциях в Лондоне в 2005 и Сен-Дени в 2006 годах; наблюдатель на конференции в Афинах в 2003 году.
 : Красно-зелёная коалиция — активный участник с момента основания.
 :
 Партия «Синаспизмос» — наблюдатель с копенгагенской конференции 2002 года.
 Организация «Объединенные антикапиталистические левые» — активный участник с парижской конференции 2008 года.
 Социалистическая рабочая партия — активный участник с парижской конференции 2008 года.
 Организация коммунистов-интернационалистов Греции — «Спартакос» — активный участник с парижской конференции 2008 года.
 : Социалистическая партия — наблюдатель на конференции в Афинах в 2003 году, активный участник конференции в Париже в 2003 году.
 :
 Партия коммунистического возрождения — активный участник в 2001 (Брюссель) — 2003 (Афины) годах.
 Ассоциация «Критическая левая» — активный участник с Парижской конференции 2008 года.
 : «Антикапиталистические левые» (ранее — «Альтернативное пространство») — активный участник с момента основания.
  Страна Басков: «Зутик» — активный участник конференций в Мадриде в 2002 и Париже в 2003 годах.
  Каталония: Объединённые и альтернативные левые — наблюдатель на афинской конференции 2003 года, а затем активный участник в 2003—2006 годах.
 : организация «Левые» — активный участник начиная с парижской конференции в 2000—2004 годах.
 :
 Красный избирательный альянс — активный участник лиссабонской и парижской конференций в 2000 году.
 Партия «Красные» — активный участник конференции в Мальмё 2008 года.
 : Польская партия труда — активный участник с Парижской конференции 2008 года.
 : Левый блок — активный участник с момента основания.
 : Социалистическое движение «Вперёд» — активный участник конференции в Мальмё 2008 года.
 : Партия свободы и солидарности — активный участник в 2000—2006 годах.
 :
 Революционная коммунистическая лига — активный участник с момента основания до самороспуска РКЛ в 2009 году.
 Новая антикапиталистическая партия — активный участник с 2009 года.
 : организация «Солидарность» — активный участник с парижской конференции 2000 года.
 : Социалистическая партия — активный участник с 2008 года.

См. также 
 «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера»
 «Европейские левые»

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Европейских антикапиталистических левых»
 Колонка «Европейских антикапиталистических левых» («International Viewpoint»)
 Колонка «Европейских антикапиталистических левых» на сайте движения «Европейская солидарность без границ»

Общеевропейские политические партии
Левосоциалистические партии
Политические партии, основанные в 2000 году
Левые
Ультралевые